Far point – in lingua inglese espressione che indica il punto remoto
 Osservatorio Farpoint – osservatorio astronomico del Kansas
 23989 Farpoint – asteroide della fascia principale
 Farpoint (gruppo musicale) – gruppo musicale di rock progressivo 
 Farpoint (videogioco) – videogioco 
 Incontro a Farpoint – episodio di Star Trek: The Next Generation